Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 26001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 23 maja 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

26001-26100

26101-26200

26201-26300

26301-26400

26401-26500

26501-26600

26601-26700

26701-26800

26801-26900

26901-27000

Przypisy 

Lista planetoid 026001-027000